Драбиновка — топоним

Украина 
 Полтавская область
 Драбиновка — село,  Кобелякский район, ликвидировано в 1995 году.
 Драбиновка — село,  Новосанжарский район.